Bald Eagle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle Mountain (Colorado)
 Bald Eagle Mountain (Idaho)
 Bald Eagle Mountain (Kalifornien)
 Bald Eagle Mountain (Texas)
 Bald Eagle Mountain (Box Elder County, Utah)
 Bald Eagle Mountain (Wasatch County, Utah)
 Bald Eagle Mountain (Washington)